Gravo kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Cravo Norte (ort), Arauca,

Italien 

 Grado, kommunhuvudort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar